L'edizione 1968 della Pervaja Gruppa A fu la 31ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dalla , giunto al suo quarto titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti salirono a venti: alle diciannove della stagione precedente (in cui non vi furono retrocessioni) si aggiunse la Dinamo Kirovobad, vincitrice della Vtoraja Gruppa A 1968.

Formula
Le 20 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 38 turni; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

La squadra ultima classificata retrocesse in seconda divisione al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1968 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1969-1970.
Dinamo Mosca qualificato alla Coppa delle Coppe 1969-1970 come vincitore della Coppa dell'URSS 1967-1968.
Dinamo Kirovobad retrocesso in Vtoraja Gruppa A 1969.

Risultati

Statistiche

Classifica cannonieri

Note

Voci correlate
Vtoraja Gruppa A 1968
Kubok SSSR 1967-1968

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1968
1968